Deux personnes portent le nom d'Armand Petitjean, le père et le fils

 Armand Petitjean (parfumeur), le père (1884-1969),
 Armand Petitjean (écrivain), le fils (1913-2003).